Palais des Gouverneurs ou Palais des gouverneurs peut désigner :
 Palais des Gouverneurs, un monument historique de la ville de Bastia, en Corse ;
 Palais des gouverneurs, un monument emblématique de la ville de Lomé, capitale du Togo ;
 Palais des gouverneurs de Porto-Novo, un bâtiment colonial construit au XXe siècle par la France, au Bénin.